Classement par ordre alphabétique
 Alan Channing (1948-), herpétologiste sud-africain ;
 Carol Channing (1921-2019), actrice et chanteuse américaine ;
 Chad Channing (1967-), musicien américain ;
 Stockard Channing (1944-), actrice américaine ;
 Channing Tatum (1980-), acteur américain ;
 .

Toponyme 
 Channing, ville du Texas, aux États-Unis.

Audiovisuel 
  Channing est une série télévisée américaine des années 1960